Tigranjan ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Tigranjan (1879–1950), armenischer Komponist
 Nikogaios Tigranjan (1856–1951), sowjetischer Komponist, Pianist, Musikpädagoge und Folklorist armenischer Herkunft